Het Nederlands landskampioenschap hockey bij de dames in het seizoen 1954/55 werd beslist via de kampioenscompetitie met BDHC als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: BDHC (West), EMHC (Zuid), Groningen (Noord) en Quick (Oost).

Eindstanden

Legenda

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey heren 1954/55

Hockey in 1954
Hockey in 1955
 1954/55